Нови живот може да се односи на:

 Нови живот, средњовековни текст
 Нови живот (новине)
 Нови живот (ТВ филм)
 Нови Живот, место у Словачкој
 Нови живот (часопис)